Sacramental signes sagrats als quals s'assemblen els sagraments. Tenen efectes, sobretot de naturalesa espiritual, que s'obtenen per la intercessió de l'Església, comprenen sempre una oració, sovint acompanyada d'un signe determinat, com la imposició de les mans, el senyal de la creu, l'aspersió d'aigua beneïda (que recorda el baptisme)
 Sagramental, organització paramilitar.